Рети́мни () — община (дим) в Греции на северо-западе Крита в периферийной единице Ретимни в периферии Крит на побережье залива Алмирос Критского моря. Население  человек по переписи 2011 года. Площадь 396,256 квадратного километра. Плотность 140,12 человека на квадратный километр. Административный центр — Ретимнон. Димархом на местных выборах 2014 года выбран Еорьос Маринакис ().

Община Ретимни была создана по программе «Каподистрии» в 1999 году. В 2011 году по программе «Калликратис» к общине Ретимни присоединены упразднённые общины Аркади, Лапа и Никифорос-Фокас.

Административное деление 

Община (дим) Ретимни делится на 4 общинные единицы.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Крита